Rigoroz, (lat., skraćeno za rigorosum examen strogi ispit), usmeni je ispit za stjecanje statusa doktora znanosti.

Izvori 

Znanost